Carnegiea, un gènere de cactus
 Carnegia (arna), un gènere d'arnes
 671 Carnegia, un planeta menor